Seznam občin departmaja Orne zajema 505 občin.

(CUA) Communauté urbaine Alençon, ustanovljena leta 1996, delno tudi v departmaju Sarthe.
(CAF) Communauté d'agglomération Pays de Flers, ustanovljena leta 2000.

Orne